Port lotniczy Darwaz

Zobacz też 
 Daz Dillinger znany także jako Dat Nigga Daz